Sonorense – abitanti di Sonora (Mato Grosso do Sul)
Sonorense – abitanti di Sonora (stato)